Vexx (computerspel)
 Vexx (artiest)